Натуральне число 1855
 1855 рік до нашої ери
 1855 рік нашої ери